Эпицентр — перпендикулярная проекция центра подземного или надземного события — землетрясения или атомного взрыва — на поверхность Земли.
 Эпицентр землетрясения — точка на поверхности земли, под которой произошло землетрясение.
 Эпицентр ядерного взрыва — точка на поверхности Земли, под которой произошёл подземный или подводный ядерный взрыв или над которой произошёл воздушный ядерный взрыв. (ср. Фокус, центр землетрясения) 
 «Эпицентр» — сеть строительных гипермаркетов Украины.
 «Эпицентр» — фантастический роман Евгения Филенко.
 Центр экономических и политических исследований ЭПИцентр — российский исследовательский центр Григория Явлинского.
 «Эпицентр» — украинский футбольный клуб из города Дунаевцы
 «Эпицентр К Авангард» — украинский футзальный клуб из Одессы
 «Эпицентр(Эпицентр украинской политики)» — политическая программа ранее выходящая на канале 1+1 и Newsone.